Het stoten van een wagon door een locomotief.
 Het stoten van een biljartbal met een keu.
 Een of meerdere vuistslagen bij boksen en andere vechtsporten.
 Kogelstoten, een sport binnen de atletiek.
 Zich aan iets hards bezeren.
 Iets omstoten, zodat het valt.
 stoten: een van de twee disciplines in het olympische gewichtheffen